Lueger (Lüger) ist der Familienname folgender Personen: 

 Angela Lueger (* 1965), österreichische Politikerin
 Georg Lueger († nach 1423), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher und von 1411 bis 1423 Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont
 Karl Lueger (1844–1910), österreichischer Politiker und Wiener Bürgermeister
 Michael Lueger (1804–1883), deutscher Maler
 Otto Lueger (1843–1911), deutscher Ingenieur
 Patricia Lueger (* 1974), deutsche Schauspielerin

Lüger ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz-Helmut Lüger (* 1946), deutscher Sprachwissenschaftler, Romanist und Germanist
 Siegfried Lüger (1936–1992), deutscher Fußballspieler 

Lueger  steht für: 

 Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, eine von Otto Lueger herausgegebene technische Enzyklopädie

Siehe auch:

 Dr.-Karl-Lueger-Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt
 Luger